Burg Liebenfels ist der Name folgender Burgen:

 Burg Liebenfels (Kärnten), Österreich
 Burg Liebenfels (Thurgau), Schweiz